El Torneig de Birmingham 2012, oficialment conegut com a AEGON Classic 2012, és un esdeveniment de tennis femení sobre gespa que pertany als International tournaments de la WTA. La 31a edició del torneig es va celebrar entre l'11 i el 17 de juny de 2012 al Edgbaston Priory Club de Birmingham, Anglaterra.

La tennista estatunidenca Melanie Oudin va guanyar el primer torneig de la seva carrera. La final individual es disputà el dilluns següent a causa del retard acumulat durant tota la setmana.

Quadre individual femení

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 
 Web oficial  
 Quadre individual femení 
 Quadre dobles femenins 

2012
WTA Tour 2012